Comitè de les Regions (CDR), institució consultiva de la Unió Europea (UE) que reuneix les col·lectivitats locals i regionals.
 Comitès de Defensa de la Revolució, xarxa veïnal de vigilància i delació d'activitats contra la Revolució Cubana.
 Convenció Democràtica Romanesa, coalició política de Romania formada de cara a les eleccions legislatives romaneses.
 Cristians Demòcrates per la república (CDR), partit polític italià.
 Comandant (de l'anglès comander).
 Regió determinant de la complementarietat (en anglès complementarity determining region), seqüència curta d'aminoàcids que es troba en els dominis variables de les proteïnes amb funció del receptor d'antígens.
 Disc compacte (CDR), disc compacte gravable.
 Centre de recursos, equivalent andorrà del CRP (Catalunya).
 Comitès de Defensa de la República, grups de voluntaris catalans anteriorment constitutius dels Comitès de Defensa del Referèndum.
 Coalició per la Defensa de la República o Coalition pour la Défense de la République, partit polític ruandès d'extrema dreta atiador del genocidi de Ruanda.